Бага Тагер (араб. بهاء طاهر‎, англ. Bahaa Taher; нар. 1935, Каїр, Єгипет) — єгипетський письменник, лауреат Міжнародної премії з арабської літератури.
 Айман Тагер, Айман Тагер Канділ (араб. ایمن طاهر‎; нар. 7 січня 1966, Єгипет) — єгипетський футболіст, воротар.
 Тагер (араб. الطاهير‎) — місто на північному сході Алжиру, в провінції Джиджель.
 Тагер Абузаїд, Амер Тагер Абузаїд Саєд (араб. عامر طاهر أبو زيد السيد‎; нар. 1 квітня 1962, Асьют, Єгипет) — єгипетський футболіст, атакувальний півзахисник.
 Тагер аль-Масрі (араб. طاهر المصري‎; нар. 1942) — йорданський політик, голова уряду Йорданії від червня до листопада 1991 року.
 Тагер Ель-Ґамаль (араб. طاهر الجمل‎; 18 серпня 1955) — американський криптограф родом з Єгипту.